Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2022 ist ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 23. bis 25. September 2022 in Heerhugowaard in den Niederlanden statt.

Der südkoreanische Sender Five&Six übertrug live im Internet alle Spiele des Turniers.

Modus 
Die Junioren-Weltmeisterschaft wurde mit 24 Teilnehmern ausgetragen. Gespielt wurde in der Vorrunde in acht Gruppen zu je drei Spielern im Round-Robin-Modus auf 25 Punkte. Die beiden Gruppenersten zogen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System auf 35 Punkte gespielt wurde. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:
 Titelverteidiger (Choo Myung-woo zu alt) UMB: 1
 CEB: 10
 CPB: 4
 ACBC: 6
 ACC: 2
 Wildcard; organisierender Verband (CEB): 1

Gruppenphase 
Die Gruppeneinteilung war wie folgt:

K.-o.-Runde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wird auf 35 Points mit Nachstoß. Bei einem Remis wird die Entscheidung mit Penalty entschieden.

Abschlusstabelle

Weblinks 

  (Five&Six mit UMB)

Einzelnachweise 

2022
Weltmeisterschaft der Junioren 2022
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Noord-Holland
Dijk en Waard